Il toponimo Loket può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Loket, città del distretto di Sokolov
Loket, comune del distretto di Benešov